Style Jukebox — Hi-Fi облачный сервис для прослушивания потоковой (а также с жесткого носителя) музыки для Windows, iOS, Android и Windows Phone. Также онлайн-плеер (Web Player) доступен для Mac и Linux.

Style Jukebox позволяет пользователям загружать их музыкальную коллекцию из компьютера на сервера Style Jukebox и слушать её с других поддерживаемых устройств при помощи потокового либо offline прослушивания.

На бесплатном аккаунте пользователь начинает с 2 GB доступного места и может добыть до 10 GB при помощи заполнения анкеты, приглашения друзей или отправки отзывов. Премиум-аккаунт — до 1 TB.

1 декабря 2017 Style Jukebox discontinued their service with a very small post on their home page, and no further details were released.

Особенности 
 Клиенты для Windows, iOS, Android, Windows Phone.
 Автоматический импорт из Dropbox, Google Drive и OneDeive.
 От 2GB до 10 GB музыки на простом аккаунте, до 1 TB для премиум-аккаунта.
 Потоковое прослушивание музыки через Wi-Fi и сотовое соединение.
 Подстраивание под тариф, загружая песню через сотовое соединение.
 Выборочное скачивание.
 Возможность создать временный плейлист, просто нажав на обложку песни.Поддержка многих популярных аудио форматов: MP3, AAC, WMA, OGC  M4A. FLAC, AIFF, APE, WAV и ALAC (ALAC) доступны на премиум аккаунте.
 Премиум-аккаунт позволяет загружать файлы объёмом до 1GB.
 Авторизация через Facebook.
 Создавайте плей-листы по песням, артистам и альбомам.
 Изменяйте жанр, название, и имя песни, альбома и артиста, через Windows.
 Без рекламы

Ссылки 
 Style Jukebox - Error 403 - This web app is stopped

Примечания 

Программное обеспечение для Android
Облачные приложения
Цифровой звук
Файлообменные сервисы
Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение для iOS
Программное обеспечение мобильных телефонов